Holmvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Holmvattnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Holmvattnet, sjö i Dals-Eds kommun,  (19 ha)
Holmvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 710856-142695), sjö i Krokoms kommun,  (49,7 ha)
Holmvattnet (Hotagens socken, Jämtland, 714254-141994), sjö i Krokoms kommun,  (13,1 ha)
Holmvattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (46,7 ha)

Se även
Holmevatten
Holmevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn